Die Liste der Städte in Afghanistan bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des zentralasiatischen Staates Afghanistan.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Afghanistan ist Kabul mit einer Einwohnerzahl von 3.961.500 (Stand 21. September 2017). Damit leben 14 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die Tabelle enthält die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in Dari-Persisch, die Ergebnisse der Volkszählung (VZ) vom 23. Juni 1979 sowie eine offizielle Schätzung des Zentralamtes für Statistik in Afghanistan für den 21. September 2006 und den 21. September 2017.
Angeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Quelle: Central Statistics Office Afghanistan

Siehe auch 
 Liste der Provinzen Afghanistans
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Statistics Office Afghanistan

Einzelnachweise 

 
Afghanistan